Фриш (,  (), , , , ) — немецкая фамилия.
 Фриши (, ) — балтийско-немецкий дворянский род.
Известные носители:

 Фриш, Александр Владимирович (род. 1950) — артист Московского цирка на Цветном бульваре, заслуженный артист России (1997)
 Фриш, Владимир Эдуардович (1863—1931) — начальник Сельской продовольственной части МВД, заведующий продовольственным делом в Империи, сенатор.
 Фриш, Иоганн Кристоф (1738–1815) – немецкий художник.
 Фриш, Иоганн Леонгард (1666—1743) — немецкий медик, орнитолог, энтомолог, естествоиспытатель, филолог, переводчик и педагог.
 Фриш, Карл фон (1886—1982) — австрийский этолог, лауреат Нобелевской премии.
 Фриш, Макс (1911—1991) — швейцарский писатель и драматург.
 Фриш, Матвей Карлович — российский генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (№ 4044; 26 ноября 1827).
 Фриш, Отто Роберт (1904—1979) — австрийский ядерный физик.
 Фриш, Рагнар (1895—1973) — норвежский экономист.
 Фриш, Сайрус (род. 1969) — голландский кинопроизводитель, авангардист.
 Фриш, Сергей Эдуардович (1899—1977) — советский физик и педагог.
 Фриш, Ханс фон (1875—1941) — австрийский юрист, ректор Черновицкого университета (1913—1914).
 Фриш, Эдуард Васильевич (1833—1907) — российский государственный деятель.